Santa Margarida de Bianya steht für:

 Santa Margarida de Bianya (La Vall de Bianya), Weiler in La Vall de Bianya, Gemeinde in der Provinz Girona, Spanien
 Santa Margarida de Bianya (Kirche), Kirche in Santa Margarida de Bianya